Мировая группа — самая высокая ступень теннисного Кубка Федерации. В 2010 году в ней принимали участие сборные Италии, США, России, Чехии, Украины, Германии, Сербии и Франции, которые были посеяны следующим образом:
  Сборная Италии
  Сборная США
  Сборная России
  Сборная Чехии

Сборные Украины, Германии, Сербии и Франции (как проигравшие в четвертьфиналах), попали в плей-офф Мировой группы; где играли с Австралией, Бельгией, Словакией и Эстонией (командами, победившими в Мировой группе II) за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Второй год подряд титул разыгрывали сборные Италии и США; европейки вновь оказывались сильнее.

Сетка

Четвертьфиналы

Украина — Италия

Чехия — Германия

Сербия — Россия

Франция — США

Полуфиналы

Италия — Чехия

США — Россия

Финал

См. также 
 Кубок Дэвиса 2010. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая группа